Ionia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ionia Township (Kansas)
 Ionia Township (Michigan)

Siehe auch:
 Iona Township